«Макка́би» () — израильский профессиональный футбольный клуб из Тель-Авива, часть спортивного общества «Маккаби Тель-Авив». Является старейшим и самым титулованным клубом в истории израильского футбола. Основанный в 1906 году клуб двадцать три раза становился чемпионом страны, двадцать два раза обладателем Кубка Израиля, дважды обладателем кубка Лиги Чемпионов АФК и пять раз стал обладателем Кубка Тото. Клуб семь раз делал «золотой дубль».

«Маккаби» Тель-Авив — единственная команда в Израиле, которая никогда не играла в низшей лиге. Домашние матчи команда проводит на практически тридцатитысячной арене «Блумфилд».

Также команда является одной из трёх команд Израиля, наряду с «Маккаби» (Хайфа) и «Хапоэль» (Тель-Авив), которой удалось выйти в групповой раунд Лиги чемпионов УЕФА. На групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона 2004/05 команда заняла 4-е место в группе, лишь по разнице мячей уступив амстердамскому «Аяксу». В сезоне 2015/2016 клуб снова вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Домашние матчи Лиги чемпионов УЕФА сезона 2015/2016 команда проводит на стадионе «Самми Офер» в Хайфе.

История

Достижения 
 Чемпион Израиля (23): 1936, 1937, 1942, 1947, 1950, 1952, 1954, 1956, 1958, 1968, 1970, 1972, 1977, 1979, 1992, 1995, 1996, 2003, 2013, 2014, 2015, 2019,2020
 Обладатель Кубка Израиля (24): 1929, 1930, 1933, 1941, 1946, 1947, 1954, 1955, 1958, 1959, 1964, 1965, 1967, 1970, 1977, 1987, 1988, 1994, 1996, 2001, 2002, 2005, 2015,2021
 Обладатель Лига чемпионов АФК (2): 1969, 1971
 Обладатель Кубка Тото (7): 1993, 1999, 2009, 2015, 2018,2019,2021
 Обладатель Суперкубка Израиля: 1965, 1968, 1977, 1979, 1988
 Финалист Суперкубка Израиля: 1970, 2015

Еврокубки

Основной состав

Закреплённые номера 

 8 номер был закреплен за полузащитником Ави Нимни, который провел за команду более 400 матчей.
 12 номер был закреплен за защитником Мени Леви, который в январе 2002 года во время матча с «Бейтаром» потерял сознание и с тех пор прикован к кровати.

Известные игроки 

  Егия Явруян
  Георгий Деметрадзе
  Андрей Тихонов
  Александр Уваров
  Алексей Косолапов
  Михаил Осинов
  Дмитрий Попов
  Андрей Баль
  Евгений Кашенцев
  Егор Филипенко
  Реми Мареваль
  Раде Прица
  Джовани Росо
  Винсент Эньеама
  Мехо Кодро
  Андрей Прохоренков
  Джон Пейнтси
  Эммануэль Маюка
  Мусса Конате

Тренеры 

 Моти Иванир (2011)
 Петер Бос (2016)
 Шота Арвеладзе (2016—2017)
 Йорди Кройф (2017—2018)

Примечания

Ссылки 

 

Футбольные клубы Израиля
Спортивные клубы Тель-Авива